Алексе́й Васи́льевич Тыра́нов (01 ноября 1807 г., гор. Бежецк — 1859 г., гор. Кашин) — русский живописец, портретист и жанрист, представитель венециановской школы, академик Императорской Академии художеств.

Биография 
Родился в городе Бежецк в мещанской семье. Крещен 05 ноября 1807 года в церкви Святого Николая Чудотворца города Бежецка. Родители — бежецкий мещанин, цеховой мастер серебряного чеканного и медного мастерства Василий Иванович Тыранов и его жена Татьяна Васильевна.

Учился в Бежецком уездном училище, затем в гимназии в Твери. Не окончив в ней курса из-за отсутствия денег, возвратился в Бежецк и здесь вместе со своим братом, иконописцем, занялся писанием образов.

В 1824 году, работая с братом в Николо-Теребенском монастыре, познакомился с Алексеем Венециановым, который пригласил Алексея учиться в свою художественную школу в деревне Сафонково. По окончании учёбы Венецианов устраивает Тыранова вольнослушателем в императорскую академию художеств.

В 1827 году Тыранов получил от академии малую золотую медаль, а в 1830 году — высшую академическую награду — золотую медаль 1-го достоинства. С 1836 года — ученик Карла Брюллова. В этом же году был признан «назначенным в академики» за картину «Девушка с тамбурином».

В 1839 году получил звание академика и в сентябре отправился в Рим. Там написаны им: «Мать Моисея на берегу Нила», «Ангел, слетающий с неба с масличной ветвью», «Девушка, выжимающая из волос воду». В Петербург возвратился в 1842 году.

К концу жизни оказавшись в крайней нужде, переехал в Кашин к брату, где и умер 3 августа 1859 года.

Галерея работ

Литература

Ссылки 
 Тыранов Алексей Васильевич (1808-1859)

Художники-портретисты России
Художники России XIX века
Ученики Алексея Венецианова